7th Sea — gioco di carte collezionabili
7th Sea — gioco di ruolo